La programació orientada a events, en ciències de la computació, és un paradigma de la programació en el qual el flux del programa és determinat per events tals com accions d'usuari (clics de ratolí, tecles premudes, accions de joystick, pantalles tàctils...), sortides de sensors (a través de l'USB) o missatges d'altres programes. La programació orientada a events és el paradigma dominant que s'empra en les interfícies gràfiques d'usuari. A les aplicacions orientades a events hi ha generalment un bucle principal que escolta els possibles events i dispara la funció callback corresponent quan aquests events són detectats.

Gestor d'events 
El gestor d'events crida la rutina (callback) que li correspon. En programari de baix nivell s'anomenen rutines d'interrupcions del maquinari. Un exemple de rutina callback per a gestionar un teclat :globally declare the counter K and the integer T.
si-hi-ha-tecla-premuda(character C)
{
 convert C to a number N
 if K is zero store N in T and increment K
 otherwise add N to T, print the result and reset K to zero
}

Referències 

Programació